Trainor ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Trainor (* 1938; † 2020 oder 2021) nordirischer Fußballspieler 
 Conor Trainor (* 1989), kanadischer Rugbyspieler 
 Jerry Trainor (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler
 Meghan Trainor (* 1993), US-amerikanische Songwriterin und Popsängerin
 Mary Ellen Trainor (1952–2015), US-amerikanische Schauspielerin
 Tenzing Norgay Trainor (* 2001), US-amerikanischer Schauspieler, Kinderdarsteller und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Traynor
 Trainer (Begriffsklärung)